Джон ле Стрейндж (; около 1296 — до 28 мая 1323) — английский аристократ, 3-й барон Стрейндж из Нокина с 1311 года.

Биография 
Джон ле Стрейндж принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Шропшире, и был старшим сыном 2-го барона Стрейнджа из Нокина того же имени и его жены Изольды. В 1311 году, после смерти отца, он унаследовал баронский титул и родовые владения отца и 6 февраля того же года был впервые вызван в парламент как барон Стрейндж из Нокина. Известно, что к 28 мая 1323 года Джон уже был мёртв.

3-й барон Стрейндж был женат на Мод, о которой не известно ничего, кроме имени. Этот брак остался бездетным, так что земли и титул перешли к младшему брату Джона Роджеру.

</center>

Примечания

Литература 
 Hamon LeStrange. Le Strange Records: A Chronicle of the Early Le Stranges of Norfolk and the March of Wales. Longmans, Green & Co, London 1916.
 

Бароны Стрейндж из Нокина
Бароны Англии XIV века
Ле Стрейнджи